Název Nevidzany označuje:

 Nevidzany (okres Prievidza) – obec ve slovenském okrese Prievidza
 Nevidzany (okres Zlaté Moravce) – obec ve slovenském okrese Zlaté Moravce